Jaume Casanovas i Parellada (1844 - 1911), empresari agrícola i polític català.
 Jaume Casanovas i Escussol (1944 - 2019), polític català.